Aston Martin Vantage est le nom donné à différents modèles d'Aston Martin :

1951–1953 : DB2 Vantage
1961–1963 : DB4 Vantage
1963–1965 : DB5 Vantage
1965–1969 : DB6 Vantage
1972–1973 : Vantage
1977–1989 : V8 Vantage
1986–1989 : V8 Vantage Zagato
1988–1990 : V8 Vantage Volante
1992–1999 : V8 Virage Vantage
1999–2003 : DB7 V12 Vantage
2005–2018 : V8 Vantage
2009–2018 : V12 Vantage
depuis 2018 : Vantage